Cemplang (Cibungbulang)
 Cemplang (Ciomas)
 Cemplang (Jawilan)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing